Okręty US Navy o nazwie USS  "Napa":
 Pierwszy "Napa" (1862) nigdy nie wszedł do oficjalnej służby.
 Drugi "Napa" (AT-32) był holownikiem oceanicznym typu Bagaduce, który został zatopiony przez własną załogę na Filipinach 9 kwietnia 1942.
 Nazwę "Napa" została przydzielona okrętowi APR-10 23 sierpnia 1942, ale kontrakt na budowę tego okrętu ratowniczego został anulowany 12 marca 1943.
 Czwarty "Napa" (APA-157) był transportowcem typu Haskell, który brał udział w działaniach II wojny światowej w latach 1944 - 1945.
Napa